Mieden ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Mieden (1882–1962), deutscher Politiker (CDU)
 Petra van der Mieden, deutsche Opernsängerin